Душан Пашек: Пашек, Душан (1960—1998) — чехословацкий хоккеист, словацкий хоккейный функционер.
 Пашек, Душан (1985—2021) — словацкий хоккеист, хоккейный функционер.